Boyshorts of hipsters, een type ondergoed
 Hip-huggers of hipsters, een soort broek dat op de heupen gedragen wordt
 Hipster (moderne subcultuur), een jongerencultuur sinds de jaren 1990
 Hipster (subcultuur uit de jaren 1940), een subcultuur uit de vroege jaren 1940
 Hipster PDA, een papieren organizer
 Stiljagi of Hipsters, een Russische film uit 2008